Камки — деревня в Юкаменском районе Удмуртии, в составе Юкаменского сельского поселения.

География 
Деревня расположена на высоте 222 м над уровнем моря.

Улицы:
 Молодёжная
 Садовая
 Северный переулок
 Центральная

Население 
Численность постоянного населения деревни составляет 189 человек (2007). В деревне работают детский сад и начальная школа.

Примечания 

Населённые пункты Юкаменского района